Filippo de' Medici, (1426-1474), arcivescovo di Pisa;
 Filippo de' Medici (1577-1582), figlio di Francesco I de' Medici;
 Filippino de' Medici (1598-1602), figlio di Ferdinando I de' Medici.